Eurois är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1821. Eurois ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Eurois